

Partiti attivi 

 Partito Comunista d'India – partito fondato nel 1925
 Partito Comunista d'India (Marxista) – partito fondato nel 1964
 Partito Comunista d'India (marxista-leninista) Liberazione – partito fondato nel 1974
 Partito Comunista d'India (maoista) – partito fondato nel 2004

Partiti dissolti 

 Partito Comunista d'India (marxista-leninista) – partito fondato nel 1969 e scioltosi nel 1972
 Partito Comunista d'India (marxista-leninista) Secondo Comitato Centrale – partito fondato nel 1972 e scioltosi nel 2003